Paraphialocephala är ett släkte av svampar. Paraphialocephala ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraphialocephala